Вихига — топоним.

 Вихига (город) — город в Кении.
 Вихига (округ) — округ в Кении.